Baikie ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Baikie († 1817), schottischer Politiker
 William Balfour Baikie (1824–1864), schottischer Afrikaforscher